Айнак — селище, Славгородський округ, Алтайський край
 Айнак — мідне родовище в Афганістані